|-
| 5501 ||  || 30 martie 1982 || Socorro || 
|-
| 5502 Brashear || 1984 EC || 1 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5503 ||  || 13 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5504 Lanzerotti ||  || 22 martie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5505 Rundetårn ||  || 6 noiembrie 1986 ||  || 
|-
| 5506 ||  || 24 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5507 Niijima || 1987 UJ || 21 octombrie 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 5508 Gomyou || 1988 EB || 9 martie 1988 ||  || , , T. Urata
|-
| 5509 Rennsteig ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 5510 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  ||  || 8 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5512 ||  || 10 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 5513 Yukio || 1988 WB || 27 noiembrie 1988 ||  || , , T. Urata
|-
| 5514 ||  || 29 ianuarie 1989 || Kleť || 
|-
| 5515 ||  || 5 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5516 Jawilliamson || 1989 JK || 2 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5517 Johnerogers || 1989 LJ || 4 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5518 Mariobotta || 1989 YF || 30 decembrie 1989 || Chions || 
|-
| 5519 Lellouch ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5520 Natori || 1990 RB || 12 septembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 5521 Morpurgo ||  || 15 august 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5522 De Rop ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5523 Luminet ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5524 Lecacheux ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5525 ||  || 15 octombrie 1991 ||  || 
|-
| 5526 Kenzo ||  || 18 octombrie 1991 ||  || T. Urata
|-
| 5527 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5528 || 1992 AJ || 2 ianuarie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5529 Perry || 2557 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5530 Eisinga || 2835 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5531 Carolientje || 1051 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5532 Ichinohe || 1932 CY || 14 februarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5533 Bagrov || 1935 SC || 21 septembrie 1935 ||  || P. F. Șain
|-
| 5534 || 1941 UN || 15 octombrie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 5535 Annefrank || 1942 EM || 23 martie 1942 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5536 Honeycutt || 1955 QN || 23 august 1955 ||  || 
|-
| 5537 ||  || 9 octombrie 1964 ||  || 
|-
| 5538 Luichewoo ||  || 9 octombrie 1964 || Nanking || Purple Mountain Observatory
|-
| 5539 Limporyen ||  || 16 octombrie 1965 || Nanking || Purple Mountain Observatory
|-
| 5540 Smirnova ||  || 30 august 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 5541 Seimei ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 5542 Moffatt ||  || 6 august 1978 ||  || 
|-
| 5543 Sharaf ||  || 3 octombrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5544 Kazakov ||  || 2 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 5545 Makarov ||  || 1 noiembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 5546 Salavat || 1979 YS || 18 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5547 Acadiau ||  || 11 iunie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5548 Thosharriot || 1980 TH || 3 octombrie 1980 || Kleť || 
|-
| 5549 Bobstefanik ||  || 1 aprilie 1981 ||  || 
|-
| 5550 ||  || 30 octombrie 1981 || Socorro || 
|-
| 5551 Glikson || 1982 BJ || 24 ianuarie 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5552 Studnička ||  || 16 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5553 Chodas ||  || 6 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5554 Keesey ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5555 Wimberly ||  || 5 noiembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5556 || 1988 AL || 15 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5557 Chimikeppuko ||  || 7 februarie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 5558 ||  || 24 noiembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5559 || 1990 MV || 27 iunie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5560 Amytis || 1990 MX || 27 iunie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5561 Iguchi || 1991 QD || 17 august 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 5562 || 1991 VS || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5563 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5564 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5565 Ukyounodaibu ||  || 10 noiembrie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 5566 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5567 Durisen ||  || 21 martie 1953 ||  || 
|-
| 5568 Mufson ||  || 14 octombrie 1953 || Brooklyn || Indiana University
|-
| 5569 Colby || 1974 FO || 22 martie 1974 ||  || 
|-
| 5570 Kirsan ||  || 4 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5571 Lesliegreen || 1978 LG || 1 iunie 1978 || La Silla || K. W. Kamper
|-
| 5572 Bliskunov ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5573 || 1981 QX || 24 august 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5574 || 1984 FS || 20 martie 1984 || Kleť || 
|-
| 5575 ||  || 4 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5576 Albanese ||  || 26 octombrie 1986 || Caussols || 
|-
| 5577 Priestley ||  || 21 noiembrie 1986 || Siding Spring || 
|-
| 5578 Takakura || 1987 BC || 28 ianuarie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 5579 Uhlherr || 1988 JL || 11 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5580 Sharidake ||  || 10 septembrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 5581 Mitsuko ||  || 10 februarie 1989 || Tokushima || , 
|-
| 5582 ||  || 13 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5583 Braunerová ||  || 5 martie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5584 Izenberg || 1989 KK || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5585 Parks || 1990 MJ || 28 iunie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5586 ||  || 9 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5587 || 1990 SB || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt, 
|-
| 5588 Jennabelle ||  || 23 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 5589 De Meis ||  || 23 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5590 || 1990 VA || 9 noiembrie 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 5591 Koyo ||  || 10 noiembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 5592 Oshima ||  || 14 noiembrie 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 5593 Jonsujatha ||  || 9 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5594 Jimmiller ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5595 Roth || 1991 PJ || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5596 Morbidelli ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5597 Warren ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5598 Carlmurray ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5599 ||  || 29 septembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5600 || 1991 UY || 18 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-